Pojam koji označava prepoznatljivu grupu od tri člana iz politike, glazbe, književnosti, sporta

Politika 
 U europskoj politici pojam označava Njemačku, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo.
 Povijesno gledano "The Big Three" su SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i SSSR kao i vođe Saveznika u Drugom svjetskom ratu: Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill i Josif Visarionovič Staljin.
 Današanji "The Big Three" sastoji se od SAD-a, Japana i Europske unije.

Književnost 
 U poslijeratnoj nizozemskoj književnosti govori se o Willemu Frederiku Hermansu, Harryju Mulischu i Gerardu Reveu kao Velikoj trojki.
 Velika trojica japanske književnosti su Junichiro Tanizaki, Yasunari Kawabata i Yukio Mishima.
 Velika trojku znanstvene fantastike 20. stoljeća čine Isaac Asimov, Arthur C. Clarke i Robert Heinlein.
 Veliku trojku francuske književnosti iz 17. stoljeća čine Molière, Jean Racine i Pierre Corneille.
 Veliku trojku ili Talijansku trojku predrenesansne književnosti predstavljaju Dante Alighieri, Francesco Petrarca i Giovanni Boccaccio.

Klasična glazba 
Plácido Domingo, Luciano Pavarotti i José Carreras čine Veliku trojku opernog pjevanja.

Film 
U šezdesetim i sedamdesetim godinama 20. st. filmski kritičari ističu Michelangela Antonionia, Federica Fellinija i Luchina Viscontija kao Veliku trojku talijanskog filma.

Videoigre 

U ovom trenutku, u sedmoj generaciji videoigara, kao Velika trojka se smatraju PlayStation 3, Nintendo Wii i Xbox 360.

Auto-industrija 
 General Motors, Ford i Chrysler su Velika trojka američke auto-industrije.
 Audi, BMW i Mercedes-Benz čine Veliku njemačku trojku.
 Renault, Volkswagen i PSA Peugeot Citroën smatraju se Velikom europskom trojkom.
 Renault, Peugeot i Citroën su Velika francuska trojka.

Sport 
 U nizozemskom nogometu pod Velikom trojkom razumiju se Ajax, Feyenoord i PSV.
 Anderlecht, Club Brugge i Standard čine Veliku trojku belgijskog nogometa.

Obrazovanje 
 Velika trojka naziv je tri najuglednija američka sveučilišta Harvard, Yale i Princeton